Wyniki Grand Prix Danii, szóstej (ostatniej) eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1996.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Piotr Protasiewicz (mistrz świata juniorów '96). W turnieju nie wystąpił kontuzjowany Gary Havelock, którego zastąpił Tomasz Gollob pierwszy zawodnik oczekujący. W nawiasach podano numery stałe.

 (17) Craig Boyce (Australia)
 (9) Leigh Adams (Australia)
 (12) Peter Karlsson (Szwecja)
 (5) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (6) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (7) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (10) Marvyn Cox (Niemcy) ¹)
 (1) Hans Nielsen (Dania)
 (15) Jason Crump (Australia)
 (3) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (11) Tommy Knudsen (Dania)
 (16) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (8) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (13) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (14) Gary Havelock (Wielka Brytania) (19) Tomasz Gollob (Polska)

¹) Anglik Marvyn Cox startował w sezonie 1996 z licencją niemiecką.

Wyniki

Opis 
Podział miejsc na podium rozstrzygnął się dopiero w ostatnim biegu. Billy Hamill by myśleć o złotym medalu, musiał wygrać zawody o Wielką Nagrodę Danii i liczyć, że jego rywal Hans Nielsen nie awansuje do finału A. W 18 biegu Nielsen wywalczył 3 punkty (łącznie 10) i był blisko finału A (tym samym obroniłby tytuł). Jednak w biegu 20 Hamill i jego rodak Sam Ermolenko (pewni już awansu do finału A) przepuścili Marka Lorama, który zdobył łącznie 11 punktów i wyeliminował z Wielkiego Finału Nielsena. Ostatecznie Hamill wygrał finał A (w którym jechało oprócz niego dwóch innych jego rodaków) i został mistrzem świata.

Do ostatniego biegu trwała także walka o brązowy medal. Tony Rickardsson miał 5 punktów przewagi nad Gregiem Hancockiem. Awansował do finału B, w którym zajął ostatnią lokatę. Jego rodacy Henrik Gustafsson i Peter Karlsson, pomimo że nie walczyli o pozycje medalowe ani o utrzymanie w czołowej ósemce (dającej awans do Grand Prix '97), nie pomogli Rickardssonowi. Jadący w finale A Hancock, zajął 3 miejsce i ostatecznie zajął najniższy stopień podium w klasyfikacji końcowej (w przypadku zajęcia 4 lokaty, odbyłby się bieg dodatkowy - ostatni przyjechał jednak Ermolenko, rodak Hancocka).

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Grand Prix Danii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1996
 Sezon żużlowy 1996

Dania
1996
1996 w Danii
Sport w Vojens